Bassone ima više značenja:
 Bassone, Massa-Carrara
 Bassone, Verona